Cooks Corner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Corner (Maine)
 Cooks Corner (Massachusetts)
 Cooks Corner (Virginia)